Појам Мурга може да се односи на:
 Мурга (Србица),
 Мурга (Толна),